Пембрук има више значења:
 Замак Пембрук
 Пембрук (Велс)
 Пембрук (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Пембрук (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
 Пембрук (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Пембрук (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Пембрук (Онтарио), је град у Канади у покрајини Онтарио